Catch 22 (album Tinchy'ego Strydera)
 Catch 22 (album Hypocrisy)
 Catch 22 (zespół muzyczny)
 Paragraf 22 (ang. Catch 22) – powieść Josepha Hellera